Emphatique peut désigner : 
 Une consonne emphatique est une consonne particulière des langues arabes et sémitiques ;
 Les tournures emphatiques : voir emphase (linguistique).